Олег Михайлович Вавилов () — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист Российской Федерации (1996).

Биография 
Олег Михайлович Вавилов родился 8 января 1950 года в узбекском городе Термез в семье военнослужащего. В 1957 году пошёл в школу. За время обучения сменил несколько школ, в связи с новыми назначениями отца и связанными с ними переездами.

В 1967 году Вавилов поступил на первый курс ГИТИСа им. А. В. Луначарского и попал в мастерскую на актёрский курс к профессору Марине Николаевне Орловой и народному артисту СССР Василию Александровичу Орлову, который в то время являлся также актёром МХАТа. Дипломными работами Олега Вавилова стали роли в спектаклях: «Женитьба» Н. В. Гоголя (Кочкарёв), «Платон Кречет» Александра Корнейчука, «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло.

Театр 
В 1971 году сыграл первую роль на сцене казанского БДТ им. Качалова. Это была роль Малыша в спектакле «Затюканный апостол» А. Макаёнка. Далее — роль Валентина в спектакле «Валентин и Валентина» М. Рощина и роль Герострата в спектакле «Забыть Герострата!..» Григория Горина.

В 1974 году Вавилов начал играть в Московском ТЮЗе. Среди сыгранных там ролей: Д'Артаньян в «Трёх мушкетёрах» (мюзикл в постановке Александра Товстоногова, Марка Розовского, музыка Максима Дунаевского), далее — «Сказка о царе Салтане» Пушкина, «Остановите Малахова», «Последние» Горького.
А с 1978 по 2003 год Олег Вавилов — актёр Театра на Малой Бронной. Первой работой в этом театре стала роль Лунина в спектакле «Лунин, или смерть Жака» Эдварда Радзинского режиссёра Александра Дунаева.   После прихода  в театр на Малой Бронной  в качестве главного режиссера Андрея Житинкина ( 2001-2004) Олег Вавилов был занят во всех его спектаклях -  "Нижинский, сумасшедший божий Клоун" Бламстейна, "Портрет Дориана Грея" Уайльда,  "Лулу" Ведекинда, "Калигула"  Камю, "Анна Каренина" Толстого.

Параллельно он играл в театре «У Никитских ворот» (спектакль «Романсы с Обломовым») и театре «Сфера» (спектакль «Смех во мраке»).

В 2004 году актёр поступил в Театр Сатиры.

В 2005 году начал участвовать в постановке Светланы Враговой «Старый Дом» в театре «Модернъ».

В 2008 году в театр «Модернъ» из Театра Сатиры был перенесён спектакль «Однажды в Париже» с участием Веры Васильевой и Максима Демченко (ранее в нём участвовал Антон Кукушкин).

Кино 
Первой работой Вавилова в кино стала сыгранная им в 1976 году роль ординарца Алёши в фильме «Псевдоним: Лукач». А в 1977 году Олег Михайлович сыграл одну из своих самых знаковых ролей — роль Юры в фильме «Странная женщина» Ю. Райзмана.

Болезнь и смерть 
2 мая 2021 года Олега Вавилова госпитализировали в Боткинскую больницу, когда ему стало плохо прямо во время спектакля «Хомо Эректус» в Театре Сатиры. Как говорил «Пятому каналу» сам Вавилов, во время второго акта у него началось головокружение. Врачи обнаружили у актёра проблемы с кровообращением в головном мозге.

Скончался от рака 22 февраля 2022 года на 73-м году жизни, в Москве,  . Церемония прощания состоялась 28 февраля 2022 года в фойе Театра Сатиры. Похоронили актёра в Москве на Троекуровском кладбище.

Семья 
 Жена — Наталия Вениаминовна Батаен (умерла в 2016 от  горя после смерти сына), журналист, директор музея-квартиры В. И. Немировича-Данченко. Похоронена на Щербинском кладбище рядом с сыном
 Сын — Георгий (1981—2016), актёр Малого театра. Умер в возрасте 34 лет во сне от разрыва сердца. Похоронен на Щербинском кладбище.

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (11 мая 1990 года)
 Народный артист Российской Федерации (30 августа 1996 года)
 1992 год — Приз «Хрустальная роза» за роль Несчастливцева в спектакле «Лес»
 1999 год — Премия «Чайка» в номинации «Злодей» за роль Дягилева в спектакле «Нижинский, сумасшедший Божий клоун» (режиссёр — А. Житинкин).

Роли в театре

ГИТИС 
 «Женитьба» — Кочкарёв
 «Платон Кречет»
 «Хорошо!»
 «Шесть персонажей в поисках автора»
 «Егор Булычёв и другие»

Казанский БДТ имени Качалова 
 1971 — «Затюканный апостол» (А. Макаенок) — Малыш
 «Валентин и Валентина» (М. Рощин) — Валентин
 «Забыть Герострата!..» (Г. Горин) — Герострат
 «Дикарка» (А. Н. Островский)
 «Жестокость» — Егоров
 «Продолжение» — Вадим Байков
 «Каменный властелин»
 «Неравный брак» — филолог Кирилл
 «Волшебные гусли» — Чолга

Московский ТЮЗ 
 «Три мушкетёра» (А. Дюма) (постановка А. Товстоногов, М. Розовский) — Д’Артаньян
 «Герой нашего времени» (М. Ю. Лермонтов) (режиссёр А. Кигель) — Грушницкий
 «Сказка о царе Салтане» (А. С. Пушкин) (режиссёр Ю. Жигульский) — Салтан
 «В порядке обмана» — Майкл
 «Два клёна» — Медведь
 «Нахалёнок» — Богатырь
 «Простые парни» (режиссёр Ю. Жигульский) — Антон
 «Остановите Малахова» (режиссёр Ю. Жигульский) — Журналист
 «Последние» (М. Горький) (режиссёр Ю. Жигульский) — Александр

Театр на Малой Бронной 

 «Лунин, или смерть Жака» (Э. Радзинский) (режиссёр А. Дунаев) — Лунин
 «Волшебник Изумрудного города» — Отец, Страж Изумрудного города
 «Занавески» (режиссёр Л. Дуров) — Снегов
 «Отпуск по ранению» (режиссёр А. Дунаев) — Лейтенант Володька
 «Женитьба» (режиссёр А. Эфрос) — Кочкарёв
 «Дон Жуан» (режиссёр А. Эфрос) — Дон Жуан
 «Месяц в деревне» (режиссёр А. Эфрос) — Беляев, Ракитин
 «Воспоминание» (режиссёр А. Эфрос) — Турковский
 «Три сестры» (режиссёр А. Эфрос) — Вершинин
 «Врачи» («Чёрная пилюля»)
 «Детектив каменного века» (режиссёр Е. Лазарев) — человек Боя
 «Солдатами не рождаются» (режиссёр Е. Лазарев) — Артемьев
 «…Любящий вас Коля» («Юная Русь») (режиссёр Д. Шанцер) — Вилли
 «Вариации Феи Драже» (режиссёр А. Спивак) — Учёный
 «Татуированные души» (режиссёр С. Унковски) — Войдан
 «Мать Иисуса» (режиссёр В. Портнов) — старший сын
 «Событие» (режиссёр А. Сагальчик) — Трощейкин
 «Лес» (режиссёр Л. Дуров) — Несчастливцев
 «Каждый по-своему» (режиссёр О. Рыбкин) — Микеле Рокко, барон Нути
 «Дорога в Нью-Йорк» (режиссёр Л. Дуров) — Питер Уоррен
 «Страсти по Торчалову» (режиссёр Л. Дуров) — Торчалов
 «Путешествие без багажа» (режиссёр В. Харченко) — Жорж Рено
 «Нижинский, сумасшедший Божий клоун» (режиссёр А. Житинкин) — Дягилев
 «Король, дама, валет» (режиссёр Ю. Иоффе) — Курт Драйер
 «Портрет Дориана Грея» (режиссёр А. Житинкин) — лорд Генри Уоттон
 «Лулу» (режиссёр А. Житинкин) — Людвиг Шен
 «Калигула» (режиссёр А. Житинкин) — управитель дворца
 «Анна Каренина» (режиссёр А. Житинкин) — Каренин

Всероссийское объединение творческих мастерских СТД 
 «Дом четыре, корпус два, квартира восемь» (режиссёр А. Кигель) — муж

Театр «Сцена 101» 
 «Нирвана» — Пейо Яворов

Театр «У Никитских ворот» 
 «Романсы с Обломовым» (постановка М. Розовский) — Обломов

Международная конфедерация театральных союзов 
 «Гамлет» (режиссёр П. Штайн) — Призрак
 «Борис Годунов» (режиссёр Д. Доннеллан) — Мнишек, Патриарх

Театр «Сфера» 
 «Смех во мраке», (режиссёр Е. Еланская) — Бруно Кречмар

Антреприза 
 «Миледи», «Антреприза Е», (режиссёр Е. Каменькович) — Рошфор
 «Белый рыцарь», «Театральное агентство LEKUR», (режиссёр Д. Карасёв) — Полковник Фалькенхейм
 «Анна Каренина», «Авторский театр Андрея Житинкина», (режиссёр А. Житинкин) — Каренин

Театр Сатиры 

 «Ждать?!», (режиссёр Ю. Васильев) — Иван
 «Нам всё ещё смешно» — Маяковский
 «Хомо Эректус», (режиссёр А. Житинкин) — Антон Говоров
 «Идеальное убийство», (режиссёр А. Житинкин) — Ричард Морган
 «Женщины без границ», (постановка А. Ширвиндт) — Валентин Борисович
 «Орнифль», (режиссёр С. Арцибашев) — отец Дюбатон
 «Нэнси», (режиссёр В. Петров) — мистер Бассингтон
 «Таланты и поклонники», (режиссёр Б. Морозов) — князь Дулебов
 «Вечерний выезд общества слепых», (режиссёр М. Чумаченко) — Серьёзный
 «Невидимые миру слёзы», (режиссёр Б. Щедрин) — Чехов, Смирнов, Нюхин, Чубуков
 «Грустно, но смешно», (постановка А. Ширвиндт, Ю. Васильев) — юбилейное обозрение
 «Концертная бригада приветствовать Вас рада. Театр Сатиры на фронте», (режиссёр Ю. Васильев) — Кутузов
 «Роковое влечение», (режиссёр А. Житинкин) — Фрэнк
 «Брависсимо!», (Режиссёр А. Ширвиндт) — Уилфрэд Бонд
 «Платонов», (Режиссёр П. Сафонов) — Венгерович-старший

Театр «Модернъ» 
 «Старый дом», (режиссёр С. Врагова) — Игорь Сергеевич
 «Однажды в Париже», (режиссёр Ю. Васильев) — Иван

Фильмография

Озвучивание/дубляж/документальные 
  — Сплошные неприятности / Nothing But Trouble
  — Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско/Homeward Bound II: Lost in San Francisco (1996)
  — Режиссёр Александр Дунаев. Над предлагаемыми обстоятельствами советского театра (документальный) / участие в фильме

Примечания 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Московский ТЮЗ
Персоналии:Театр на Малой Бронной
Кабачок «13 стульев»
Похороненные на Троекуровском кладбище